Osoby o tym nazwisku:
 Ambroży Saczko – polski urzędnik
 Grzegorz Saczko – polski urzędnik
 Jan Teodor Saczko – polski urzędnik, poseł na Sejm
 Mychajło Saczko – ukraiński piłkarz, trener piłkarski
 Wasyl Saczko – ukraiński piłkarz, trener piłkarski